St Leonards – miejscowość w hrabstwie Buckinghamshire (Anglia)
 St Leonards – miejscowość w hrabstwie Dorset (Anglia)
 St Leonards – geograficzna nazwa dzielnicy, wchodzącA w skład aglomeracji Sydney